Południowe Taurydy – rój meteorów oznaczony jako (STA)
 Północne Taurydy – rój meteorów oznaczony jako (NTA)
 Kompleks Taurydów – grupa 4 rojów pochodząca od Komety Enckego
 Taurydy – strefa alpidów w Azji Mniejszej